Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Prudential Hong Kong Tennis Open 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 7. bis 8. Oktober 2018 stattfand und sich sechs Spielerinnen für den Hauptwettbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Hongkong